People's Place, de eerste winkel van Tommy Hilfiger in Elmira
 People's Place (Amsterdam), een poppodium in Amsterdam in het hoofdkantoor van Tommy Hilfiger

Zie ook
 People's Palace (Glasgow), een museum in Glasgow
 People's Palace (Brisbane), een hotel in Brisbane